Per les files del primer equip de futbol del Futbol Club Barcelona han passat 1.749 jugadors de 68 nacionalitats diferentes, 361 dels quals catalans. Aquesta llista conté els jugadors a partir de la creació de la Primera Divisió espanyola de futbol. Actualitzat fins a la 38a jornada de la temporada 2020–21 (10 de juliol de 2021)

Dorsals en la història del club 
Dorsals dels jugadors des que es va personalitzar la samarreta la temporada 1995-1996. Els dorsals de l'1 al 25 són els dorsals del primer equip. Mentre que els dorsals superiors a 25 són de jugadors dels equips inferiors, que puntualment juguen al primer equip.

Vegeu també 
 Llista de jugadores de futbol del Futbol Club Barcelona Femení

Referències

Bibliografia 
 Gran diccionari dels jugadors del Barça (en català). Editorial Base. 2015.

Llistes de Barcelona
Futbolistes del FC Barcelona